Jiyang Jiedao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jiyang (socken i Kina, lat 36,98, long 117,22), Shandong, 
 Jiyang (socken i Kina, lat 35,41, long 116,55), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar